Terrers, plural de terrer, terreny amb unes característiques geològiques i geogràfiques homogènies per al cultiu agrícola, especialment utilitzat per la vinya 
 Terrers (Arbúcies), masia ubicada en un turó al terme d'Arbúcies (la Selva) 
 Terrers (Odèn), masia al municipi d'Odèn a la comarca del Solsonès 
 Terrers (Olius), masia al municipi d'Olius a la comarca del Solsonès 
 Terrers (Seva),mas al terme de Seva (Osona)
 Els Terrers, muntanya al municipi de les Avellanes i Santa Linya, a la comarca de la Noguera
 Los Terrers, indret del terme municipal de Conca de Dalt, a l'enclavament dels Masos de Baiarri, pertanyent a l'antic terme de Claverol, al Pallars
 Terrers de Castilló, territori del terme municipal de Conca de Dalt, a l'enclavament dels Masos de Baiarri
 Terrers Roigs, muntanya al municipi de les Llosses, a la comarca del Ripollès 
 Barranc dels Terrers, barranc de la comarca del Montsià que neix a la Serra de Godall i que desemboca al riu de la Sénia 
 Coll de Terrers, collada al límit dels termes comunals de Font-rabiosa, de la comarca del Capcir, a la Catalunya del Nord i d'Orlun, del País de Foix, al Llenguadoc occità 
 Molí de Terrers (Capolat), edifici del municipi de Capolat (Berguedà) 
 Puig Terrers, diversos indrets
 Puig de Terrers, muntanya entre els termes comunals de Font-rabiosa, Formiguera i Orlun al Massís del Carlit, al límit entre el Capcir i el País de Foix, al Llenguadoc (Occitània) 
 Puig dels Terrers, muntanya al municipi d'Olivella, a la comarca del Garraf
 Rasa de Terrers, torrent afluent per la dreta de la Rasa de Pujols que discorre pels termes municipals de Navès i Olius 
 Masia de Terrers (Capolat), masia al municipi de Capolat (al Berguedà) 
 Vil·la romana de Can Terrers, restes d'un assentament rural romà amb termes a l'entrada de l'actual població de la Garriga